Hadamowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hadamowsky (1906–1986), österreichischer Oboist, Hochschullehrer und Komponist
 Franz Hadamowsky (1900–1995), österreichischer Schriftsteller und Theaterwissenschaftler.

Siehe auch: 
 Hadamovsky